Damaskus steht für:
 Damaskus, Hauptstadt von Syrien
 Aram-Damaskus, aramäisches Königreich (13. Jh. v. Chr.–733 v. Chr.)
 Umgebung Damaskus, historische Region

Damaskus (Damascenus) ist Beiname folgender Personen:
 Johannes von Damaskus (650–754), Kirchenvater
 Nikolaus von Damaskus (* um 64 v. Chr.), griechischer Historiker und Gelehrter
 Apollodor von Damaskus (65–130), syrischer Architekt

Siehe auch:

 Damascus (Begriffsklärung)
 Damaskos (Begriffsklärung)
 Nach Damaskus